Eredivisie 2008/09 (mannenvoetbal), seizoen 2008/09 van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen
 Eredivisie 2008/09 (vrouwenvoetbal), seizoen 2008/09 van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen
 Eredivisie ijshockey 2008/09, seizoen 2008/09 van de hoogste Nederlandse divisie in het ijshockey